Pentagramm ( oder ‚fünfbuchstabig‘) steht für:

 Pentagramm, geometrische Figur, kulturelle Bedeutung, umgekehrtes Pentagramm
 aus fünf Zeichen bestehendes N-Gramm
 Variante des Würfelspiels Fenster (Würfelspiel)
 Pentagramm – Macht des Bösen, Horrorfilm aus dem Jahr 1989

Siehe auch:
 Pentagram